Nero d'Avola (druif)
 Nero d'Avola (wijn)